Орлов, Дмитрий Иванович:
 Орлов, Дмитрий Иванович (1806—1859) — российский мореплаватель, исследователь Охотского моря, Приамурского края и Сахалина.
 Орлов, Дмитрий Иванович (род. 1971) — российский политолог и публицист, политтехнолог.